Ольга Пло́тникова:
 Плотникова, Ольга Анатольевна (род. 1974) — российский историк.
 Плотникова, Ольга Витальевна (род. 1980) — белорусская певица.